Шесть кораблей Французского и Национального флота назывались Marengo в честь битвы при Маренго:

 Marengo — 74-пушечный линейный корабль, бывший Sceptre
 Marengo — 74-пушечный линейный корабль типа Téméraire (бывший Jean-Jacques Rousseau), переименован в 1802
 Marengo — 120-пушечный линейный корабль, начат постройкой в 1807 как Marengo, спущен на воду в 1851 как Ville de Paris
 Marengo — 74-пушечный линейный корабль, спущен на воду в 1810
 Marengo — маломерное судно, 1815 года постройки
 Marengo — броненосный фрегат типа Océan, спущен на воду в 1872

Литература